Schisi vertebrale
Schisi dello sterno
Schisi dell'ugola 
Schisi palatina 
Schisi labiale e/o gengivale 
Schisi encefalica 
Schisi della mano 
Schisi del piede